City Life – videogioco
CityLife – progetto di riqualificazione del quartiere storico della Fiera Campionaria di Milano
City Life – composizione di Steve Reich
City Life – album del gruppo musicale The Blackbyrds del 1975
City Life – rivista di politica con base a Manchester, attiva tra il 1983 e il 2005
City Life – soap opera neozelandese